Ossa, conjunt d'ossos
 Ossa, femella de l'os
 Geografia:
 Ossa (Bearn), municipi occità, al departament dels Pirineus Atlàntics
 Ossa e Susan, municipi occità, al departament de les Landes
 Ossa de Bisàltia, ciutat dels bisaltes
 Ossa de Montiel, municipi al nord-oest de la província d'Albacete
 Topografia:
 Mont Ossa, muntanya de Tessàlia a la costa de Magnèsia 
 Puig d'Ossa, cim a la serra de Collserola, conegut també com a muntanya de Sant Pere Màrtir
 Indústria:
 Ossa (empresa), empresa catalana fabricant d'aparells cinematogràfics i de motocicletes operativa entre 1924 i 1982
 Ossa Factory, empresa catalana fundada el 2009 amb l'objectiu de rellançar la històrica marca